Марко Сарор Агуад (, род. , Сантьяго, Чили) — чилийский актёр и мастер боевых искусств.

Биография 
Марко Сарор, под влиянием матери, инструктора по карате, с раннего возраста начал заниматься боевыми искусствами. Повзрослев, он получил второй дан в каратэ и тхэквондо. Когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в Мехико и начал работать в модельном бизнесе, будучи «визитной карточкой» таких известных брендов как «Hugo Boss» и «Valentino». Живя в Мехико, Марко начал сниматься в малобюджетных фильмах.

Спрос на латино-американские фильмы возрастал, и Марко решил принять участие в малобюджетном фильме Эрнесто Диаса под названием «Палач» (; 2005), первом проекте компании «Mandrill Films». Совместно с Эрнесто Диасом Эспиносой и Дереком Ранделем был снят чилийский боевик «Цепной пёс» ().

Фильмография 
  — Хуан Каманей в Акапулько / Juan Camaney en Acapulco — Хуан Каманей
  — Железные люди / Hard As Nails — русский телохранитель
  — В пламени / Into the Flames — Макс
  — Цепной пёс / Kiltro — Самир
  — Удар тигра / Chinango — Браулио Бо
  — Человек-Мираж / Mirageman — Мако Гутьеррес
  — Мандриль / Mandrill — Мандриль
  — Неоспоримый 3 / Undisputed III: Redemption — Рауль «Dolor» Киньонес.
  — Мифы и легенды: Новый альянс / Mitos y Leyendas: La Nueva Alianza — Маримото
  — Мачете убивает / Machete Kills — Сарор.
  — Спаситель / The Redeemer — Nicky Pardo.
  — 100 лет / 100 Years — плохой парень
  — Алита: Боевой ангел / Alita: Battle Angel — Аджакутти

Примечания